

Єскіно — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Єскіно — присілок, Щолковський міський округ, Московська область